Гусев, Владимир Александрович:
 Гусев, Владимир Александрович (род. 1945) — директор Государственного Русского музея.
 Гусев, Владимир Александрович (1903—1990) — советский военачальник, генерал-майор.